Brand New Day est le titre de plusieurs œuvres :
 Brand New Day, un album de Sting qui contient la chanson éponyme (1999)
 Brand New Day, une chanson de Ryan Star (2009)
 Brand New Day, une chanson de Lyrical School (2014)
 Brand New Day, une chanson de Bryan Adams (2015)